Fincke är ett efternamn:

Personer 
 Anni-Maija Fincke (f. 1984), finländsk orienterare
 Caspar Fincke (ca 1584–1655), dansk guldsmed
 Gustaf Fincke (ca 1510–ca 1566), svensk ämbetsman
 Gödik Fincke (1546–1617), svenskt riksråd, den föregåendes son
 Michael Fincke (född 1967), amerikansk astronaut
 Thomas Fincke (1561–1656), dansk läkare och matematiker

Danska efternamn